Флаг муниципального образования Мичу́ринское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6993.

История 
Первый флаг Мичуринского сельского поселения был утверждён 25 марта 2010 года решением Совета Мичуринского сельского поселения № 40-9/2.

28 апреля 2011 года, решением Совета Мичуринского сельского поселения № 119-22/2, предыдущее решение было признано утратившим силу и утверждено новое (в точности повторяющее предыдущее) положение о флаге, несмотря на новый рисунок флага.

Описание 
«Флаг Мичуринского сельского поселения представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равновеликие полосы: золотую вверху и зелёную внизу».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба Мичуринского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и местные традиции и особенности.

Мичуринское сельское поселение основано в 1973 году, выделено как самостоятельная административная структура — Мичуринский сельский Совет из состава Динского сельского Совета и объединило земли и населённые пункты крупного сельскохозяйственного предприятия — совхоз «Агроном». Основой процветания которого является садоводство.

Золотой цвет флага символизирует богатство, стабильность, постоянство, милосердие, самостоятельность.

Зелёный цвет — символ плодородия, изобилия, радости, покоя и мира.

Примечания